Mercatorplein (Amsterdam), een plein in De Baarsjes in Amsterdam-West.
 Mercatorplein (Apeldoorn), een plein in Apeldoorn.
 Mercatorplein ('s-Hertogenbosch), een plein in 's-Hertogenbosch, waar Mercator student was.
 Mercatorplein (Maastricht), een plein in Maastricht.
 Mercatorplein (Rupelmonde), een plein in het Oost-Vlaamse Rupelmonde, Mercators geboorteplaats.